Солони́цын — русская фамилия. Известные носители:

 Солоницын, Александр Ефимович (1895—?) — капитан государственной безопасности, председатель ГПУ Таджикской ССР (1932—1936).
 Солоницын, Алексей Алексеевич (род. 1938) — русский писатель, сценарист.
 Солоницын, Анатолий (Отто) Алексеевич (1934—1982) — советский актёр театра и кино.
 Солоницын, Владимир Андреевич (1804—1844) — русский переводчик, прототип Антона Ивановича из «Обыкновенной истории» И. А. Гончарова.

 Солоницын, Геннадий (род. 1980) — латвийский футболист, полузащитник.

 Солоницына, Лариса Оттовна (род. 1968) — российский киновед, дочь Анатолия Солоницына.